NCT ist die Abkürzung für:

 National Capital Territory (of Delhi), siehe Delhi
 Nationales Centrum für Tumorerkrankungen in Bayern an den Universitäten und Universitätsklinika Würzburg, Erlangen, Regensburg und Augsburg
 Nationales Centrum für Tumorerkrankungen in Heidelberg
 Neutronen-Computertomografie, siehe Neutronentomografie
 Nicastrin, siehe Gamma-Sekretase
 Nicht-Crossover-Tetrade, siehe Bivalent (Meiose)
 Flughafen Nicoya in Costa Rica nach dem IATA-Code 
 Non-Contact-Tonometrie, siehe Tonometrie
 Nachrichten aus Chemie und Technik, Fachzeitschrift der Gesellschaft Deutscher Chemiker 1953–1976
 NCT (Band), südkoreanische Boygroup

NCT